Faustinho Jarbas meglio conosciuto come Cané, ex calciatore brasiliano
Fausto Pinto da Silva, ex calciatore brasiliano